Toponímia:
 Rodney (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Rodney Village, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Delaware 
 Biografies:
 Rodney Graham, (Abbotsford, Canadà, 1949), artista contemporani 
 Rodney McKay personatge de ficció de la sèrie Stargate Atlantis interpretat per l'actor David Hewlett 
 Rodney Mullen (1966, Gainesville, Florida), skateboarder o monopatinador professional 
 Rodney Nuckey pilot de curses automobilístiques anglès 
 Rodney Robert Porter (Newton-le-Willows, Anglaterra, 1917 - Winchester, 1985), bioquímic anglès